Натуральне число 563
 563 рік до нашої ери
 563 рік нашої ери